Кингс Појнт има више значења:
 Кингс Појнт (Монтана)
 Кингс Појнт (Њујорк)
 Кингс Појнт (Флорида)